Сент-Андру () — бывшее графство на территории Тринидада и Тобаго.

География и административное деление 
Площадь графства составляла 740 кв. километров. Граничило с графствами Сэнт-Джордж, Сент-Дэвид и Нарива, а также имело выход в Атлантический океан. 

Регион делился на пять уордов:
 Валенсия
 Манзанилла
 Матура
 Туруре
 Тамана

Разделение 
В 1990 году после реформы все графства были упразднены, а территории графств Сент-Андру и Сент-Дэвид были объединены в регион Сангре-Гранде.

Примечания 

Графства Тринидада и Тобаго